Toponímia:
 Gardner (talukdar), taluka i nissaga talukdar d'Oudh (Índia)
 Illa Gardner o Nikumaroro, a les illes Fènix (República de Kiribati)
 Gardner (Illinois)
 Gardner (Massachusetts)
 Gardner Pinnacles, roques de les illes de Sotavent de Hawaii
 Biografies:
 Ava Gardner (1922 - 1990), actriu nord-americana
 Charles Austin Gardner (1896-1970), botànic australià conegut per l'abreviatura CAGardner
 Howard Gardner (1943), psicòleg nord-americà
 George Gardner (1812-1849), botànic anglès conegut per abreviatura Gardner
 Elizabeth Jane Gardner (Exeter, New Hampshire, 1837 - Saint Cloud, 1922), pintora figurativa estatunidenca
 Frank Gardner, pilot de curses automobilístiques australià
 James Gardner March (Cleveland, Ohio, 1928), economista estatunidenc 
 Martin Gardner (Tulsa, 1924 – Norman, 2010), matemàtic i divulgador científic americà
 Wayne Gardner (Wollongong, Nova Gal·les del Sud, 1959), pilot de motociclisme australià